Серебряково — упразднённая деревня в Боготольском районе Красноярского края.

География 
Располагалась на правом берегу реки Четь, на расстоянии приблизительно 7 километров (по прямой) к северу от города Боготола, административного центра района. Абсолютная высота — 253 метра над уровнем моря.

История 
Основана в 1850 году. В 1926 году в деревне имелось 58 хозяйств и проживало 328 человек (156 мужчин и 172 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Серебряковского сельсовета Боготольского района Ачинского округа Сибирского края.

Исключена из учётных данных в 2001 году в связи с выездом (переселением) всех жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Боготольского района